João Gonçalves Martins Batista, natural do Concelho de Montalegre é o actual presidente da Câmara Municipal de Chaves. 
Representa o Partido Social Democrata, e foi reeleito ao vencer as eleições autárquicas de 9 de Outubro de 2005.

Área de intervenção 
 Administração Autárquica, Financeira e Patrimonial
 Promoção e Desenvolvimento
 Educação
 Cultura e Ciência
 Tempos Livres e Desporto
 Protecção Civil
 Cooperação Externa

Naturais de Montalegre
Presidentes da Câmara Municipal de Chaves